Прилучная:

Реки 
 Прилучная — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.
 Прилучная — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.

Топоним 
 Прилучная — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.

Фамилия 
 Прилучная, Юлия Олеговна (род. 1986) — российская футболистка.

См. также 
 Прилучный